Open du Touquet 2013 — традиционный теннисный турнир внутрифранцузского женского тура, проводящийся в Ле-Туке, Франция.

В 2013 году соревнование проводится уже в 20-й раз — на этот раз с 16 ноября по 8 декабря.

Посев

Ход турнира

Первые раунды

Финальные раунды

См. также 
 Открытый чемпионат Ле-Туке

 Mubadala World Tennis Championship 2013
 AAMI Classic 2014

Ссылки 
 Сайт турнира 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Ноябрь 2013 года
Декабрь 2013 года
2013